

Geografia
 Bruges, città belga, in neerlandese Brugge
 Bruges, località francese del dipartimento della Gironda
 Bruges-Capbis-Mifaget, località francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici

Film
 In Bruges film del 2008

Persone 
 Hennequin de Bruges (1340-1400) – pittore e miniatore fiammingo

Sport
 Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging, meglio noto in Italia come Club Bruges, squadra calcistica della città belga di Bruges